Neunzig steht für:
 das Jahr 90

Neunzig ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Neunzig (1904–1965), katholischer Priester und Verfolgter des Nationalsozialismus
 Karl Neunzig (1864–1944), deutscher Herausgeber
 Peter Joseph Neunzig (1797–1877), Arzt und Revolutionär
 René Neunzig (* 1976), deutscher Footballspieler

Siehe auch:
 Neunziger, siehe 1990er